Adrià es un nombre propio y apellido y hace referencia a varios artículos:

Personas

Ferran Adrià, cocinero español.
Roger Adrià, ciclista.

Lugares
Estación de Artigues-Sant Adrià, de la línea 2 del Metro de Barcelona.
Sant Adrià, localidad del municipio de Tremp, provincia de Lérida.

Nombres masculinos